Vitalij Michajlovič Abalakov – alpinista e ingegnere sovietico
 Yevgeniy Abalakov – alpinista e scultore sovietico